«Острота» — российская малогабаритная неядерная гиперзвуковая ракета, разрабатываемая для истребителя-бомбардировщика Су-34 и ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Испытания «Остроты» запланированы на 2022 год.

Для «Остроты» был разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель, известный под обозначением «изделие 71». Его создание поручено Тураевскому машиностроительному КБ «Союз». «Острота» будет иметь меньший радиус действия, чем другая компактная российская гиперзвуковая ракета «Гремлин».

Ссылки 
 

Гиперзвуковые ракетные комплексы России
Ракеты «воздух-поверхность» России